Kurt Henrik Mikael Borgström (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || HIFK || SM-Liiga Jr. A || 40 || 29 || 26 || 55 || 20 || 4 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2016-2017 || Université de Denver || NCHC || 37 || 22 || 21 || 43 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Université de Denver || NCHC || 40 || 23 || 29 || 52 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 25 || 5 || 17 || 22 || 8  || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 50 || 8 || 10 || 18 || 4  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 49 || 11 || 12 || 23 || 10  || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2  || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HIFK || Liiga || 30 || 11 || 10 || 21 || 8 || 8 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || LNH || 52 || 4 || 3 || 7 || 22 || - || - || - || - || -

| 110 || 13 || 13 || 26 || 28 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|2017 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align=left| place

Références 

Naissance en août 1997
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du HIFK
Joueur des Blackhawks de Chicago